Valerian puede referirse a:
 Valeriano,  emperador romano desde 253 hasta 260.
 Valérian y Laureline